Fandrych ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Fandrych (* 1961), deutscher Linguist
 Sabine Fandrych (* 1968), deutsche Politikwissenschaftlerin